Här listas alla orter i det tyska förbundslandet Hessen som har eller har haft stadsprivilegier.

Lista över tidigare städer i Hessen

Städer i Hessen
Hessen